Абба́с ( — абба́с) — мужское имя арабского происхождения, в переводе с арабского означает «лев», «нахмуренный». Распространено у многих народов, исповедующих исламскую религию.

Известные носители 
 
 
 Аббас ибн Абд аль-Мутталиб — дядя пророка Мухаммада, предпоследний из многочисленных сыновей Абд аль-Мутталиба.
 Аббас ибн аль-Ахнаф — арабский поэт-лирик.
 Аббас Марвази (Абу-л-Аббас Марвази) — персидский поэт.
 Аббас Сиххат — азербайджанский поэт и переводчик.
 Абас — армянский царь из рода Багратидов.
 Аббас Ферхат — алжирский политический и государственный деятель.
 Аббас Ходжа — индийский продюсер, режиссёр, сценарист, писатель.
 Аббас-Мирза — государственный деятель Ирана, наместник в Азербайджане и наследник Фетх-Али-шаха Каджара.
 Аббас-паша (1813—1854) — египетский правитель .
 Аббас-бий — бий Ногайской орды во второй половине XV века.
 Аббас II Хильми (1874—1944) — последний хедив Египта.
 Абу Аббас — лидер Палестинского фронта освобождения
 Махмуд Аббас — палестинский политик, в 2003 году — премьер-министр Палестинской автономии.

Фамилии 
 Аббасов
 Абасов

Имена арабского происхождения
Мужские имена
Арабские имена